Панофка ():

 Панофка, Генрих (1807—1887) — немецкий скрипач, композитор и музыкальный педагог.
 Панофка, Теодор (1800—1858) — его брат, немецкий археолог.